Esistono più comuni francesi o canadesi con questo nome

 Sainte-Christine (Maine e Loira), comune della Francia
 Sainte-Christine (Puy-de-Dôme), comune della Francia
 Sainte-Christine de Vendée, antico comune francese della Vandea, oggi integrato nel comune di Benet
 Sainte-Christine, città della provincia canadese del Quebec
 Sainte-Christine-d'Auvergne, municipalità canadese del Québec nella contea di Portneuf